Whittlesea ist der Name folgender Orte:

 früherer Name von Whittlesey (Cambridgeshire), England
 Whittlesea (Victoria) in Australien
 Whittlesea City, das zugehörige Local Government Area
 Whittlesea (Südafrika), ehemaliges Bulhoek in Südafrika

Siehe auch:
 Whittlesey